Фроммер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Фроммер, Пол (род. 1944) — американский лингвист.
 Фроммер, Рудольф (1868—1936) — венгерский конструктор стрелкового оружия.
 Фроммер, Нико (род. 1978) — немецкий футболист.